Salomon Brothers — американский инвестиционный банк, основанный в 1910 году братьями Артуром, Гербертом и Перси Саломоном и клерком по имени Бен Леви. Банк оставался партнерством до начала 1980-х годов. В 1981 году она была приобретена  Phibro Corporation и стала Salomon Inc. В конце концов, Salomon (NYSE:SB) была приобретена компанией Travelers Group в 1998 году; и после слияния последнего с Citicorp в том же году Саломон стал частью Citigroup. Хотя имя Salomon продолжало входить в название инвестиционного подразделения Salomon Smith Barney внутри Citigroup, от него отказались в октябре 2003 года после серии финансовых скандалов, которые бросили тень на репутацию банка.

Во время террористической атака 11 сентября 2001 года Salomon Smith Barney был самым крупным арендатором в Всемирном торговом центре 7, занимая почти 112 тысяч квадратных метров (64 % здания), включая 28-45 этажи.

Примечания 

Исчезнувшие банки США
Банки, основанные в 1910 году
Банки, упразднённые в 2003 году
Инвестиционные банки